Winston County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Winston County (Alabama) – okres státu Alabama
 Winston County (Mississippi) – okres státu Mississippi